Вергейчик:

 Вергейчик, Елена Ефимовна (1941—2016) — Герой Социалистического Труда (1973).
 Вергейчик, Кирилл Юрьевич (род. 1991) — белорусский футболист.
 Вергейчик, Юрий Васильевич (род. 1968) — белорусский футболист и тренер.